Droga krajowa B108 (Austria)
 Droga krajowa B108 (Niemcy)

Zobacz też